Braye-sous-Clamecy, comú francès a l'arrondissement de Soissons (departament de l'Aisne, regió dels Alts de França)
 Braye-sous-Faye, municipi al departament d'Indre i Loira (regió de Centre-Vall del Loira, França)
 Braye-en-Laonnois, municipi al departament de l'Aisne (Alts de França)
 Braye-sur-Maulne, municipi al departament d'Indre i Loira (Centre-Vall del Loira)
 Braye-en-Thiérache, municipi al departament de l'Aisne (Alts de França)
 Saint-Jean-de-Braye, municipi al departament del Loiret